La ville de Caraquet, au Nouveau-Brunswick (Canada), possède de nombreux sites historiques.

Sites historiques provinciaux 
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet

Répertoire des lieux historiques municipaux 

Collège Sacré-Cœur

Entrepôts C.L. Comeau

La petite école

Nazaire Dugas

Théotime Blanchard

Moulin Landry

Maison Fruing

Les Robins

Édifices patrimoniaux

Anciens édifices patrimoniaux

Monuments 

La sculpture Célébrations est située en face du centre culturel. Elle est l'œuvre de Paul Saint-Pierre, originaire de Saint-Jean-Port-Joli, et de Roger Godin, originaire de Néguac. La sculpture de bois, inaugurée le , commémore la Fête nationale des Acadiens et la Fête nationale des Québécois.

Sur le même terrain, le buste de Saint-Jean-Eudes est installé sur un socle fait de pierres provenant du Collège Sacré-Cœur.

Voir aussi

Source 
 Arrêté sur la sauvegarde du patrimoine municipal no. 185 de Caraquet, .

Notes et références 

Caraquet
Caraquet
Architecture acadienne
Bâtiment au Nouveau-Brunswick